Schattenwelt (als Gegensatz von Lichtwelt) steht für:

 Schattenwelt (1991), franco-kanadischer Spielfilm von Patrick Dewolf
 Schattenwelt (2008), deutscher Spielfilm von Connie Walther
 Tatort: Schattenwelt, Fernsehfilm des BR aus dem Jahr 1996